Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Upper Austria Ladies Linz) van 2023 vond plaats van maandag 6 tot en met zondag 12 februari 2023 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 32e editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Alison Riske uit de Verenigde Staten was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Griekse Maria Sakkari bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Petra Martić.

Het achtste reekshoofd, Anastasija Potapova, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Kroatische Petra Martić in twee sets. Potapova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Linz op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Natela Dzalamidze en Kamilla Rachimova hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Dzalamidze speelde samen met Viktória Kužmová met wie zij haar titel wist te prolongeren. Rachimova en Jana Sizikova vormden het derde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Aleksandra Panova en Alycia Parks, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winna­ressen.

Het ongeplaatste duo Natela Dzalamidze en Viktória Kužmová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Anna-Lena Friedsam en Nadija Kitsjenok in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Georgische Dzalamidze had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Slowaakse Kužmová drie.

De Belgische Kimberley Zimmermann en de Nederlandse Bibiane Schoofs bereikten de tweede ronde. Een andere Nederlandse, Rosalie van der Hoek, speelde samen met Jesika Malečková uit Tsjechië – zij verloren meteen hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2023
Linz